Элиа́н Та́ктик (, ; жил на рубеже I—II вв. н. э.) — римский военный писатель греческого происхождения. Написанный им на греческом языке военный трактат «О тактических построениях греков» или «Наука тактики» (), состоящий из 53 глав, был посвящён императору Адриану. Трактат представляет собой учебник, посвящённый греческим, а точнее македонским, построению и тактике. Автор утверждает, что в основе его труда лежат произведения лучших авторитетов в рассматриваемой им области, важнейшим из которых был утраченный трактат Полибия.

Также Элиан приводит сведения о современной ему римской армии. Произведение основано на беседах его автора с императором Нервой, имевших место в доме Фронтина в Формии. В тексте также содержится обещание написать трактат о тактике морских сражений, однако, если он и был написан, то утерян. Хотя критики XVIII века ставили труд Элиана существенно ниже Арриана, первый оказал значительное влияние на последующую византийскую и арабскую военную теорию, император Лев VI включил «Тактику» в свой трактат. Арабский перевод появился около 1350 года.

Впервые трактат Элиана бы переведён на латынь Феодором Фессалоникийским и издан в Риме в 1487 году вместе с другими римскими военными писателями. Первое издание «Тактики» очень плохого качества появилось в 1532 году. Следующее, подготовленное в Венеции Франциском Робортелло в 1552 году, включало новый латинский перевод. В 1613 году она была издана Эльзевиром в Лейдене.

Теория Элиана оказалась востребована в XVI века, когда было обнаружено, что македонская фаланга имеет общие черты со строем пикинеров, в результате чего переводы XVI века стали основой для последующих книг о воинском строе и тактике. Одним из первых признал влияние Элиана принц Мориц Оранский в письме к своему двоюродному брату Вильгельму Людвигу, графу Нассау-Диллебурга в письме от 8 декабря 1594 года. Мориц, ставший после смерти своего отца Вильгельма Оранского командующим голландской армией в 1584 году, при формировании своих военных приёмов прибег к древним авторам — Вегецию и Элиану. Учение последнего о македонской фаланге Мориц адаптировал к реалиям своего времени, вступившего в эпоху огнестрельного оружия. Также теории Элиана развивал другой двоюродный брат Морица, Иоанн, который позаимствовал у греческого автора идею вербальных команд, расширив приведённый Элианом список из 22 команд до 42.

Издания трудов 
 на английском языке: The Tactics of Ælian
 на русском языке: Элиан. Тактическая теория / Пер. А. К. Нефёдкина. СПб.: Евразия, 2022.
 Тактика Элиана

Примечания

Литература 
 
 
 

Военные писатели Древней Греции
Персоналии:Римская Греция
Армия Древней Македонии
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Писатели II века